Ретимно () — ном в Греції на Криті. Столиця — Ретимно.

Муніципалітети 

Номи Греції
Ретимно
Номи Криту